Jaime (nome) — nome próprio
 Jaime (1974) — filme de António Reis e Margarida Cordeiro
 Jaime (1999) — filme de António-Pedro Vasconcelos
 James (banda)
 Jaime I da Escócia — rei da Escócia
 Jaime II da Escócia — rei da Escócia
 Jaime III da Escócia — rei da Escócia
 Jaime IV da Escócia — rei da Escócia
 Jaime V da Escócia — rei da Escócia
 Jaime VI da Escócia e I de Inglaterra — rei da Escócia e Inglaterra
 Jaime II de Inglaterra — rei da Escócia e Inglaterra
 Jaime Francisco Eduardo Stuart — foi pretendente aos tronos da Escócia e de Inglaterra
 Jaime Stuart, 1.º Conde de Moray
 Jaime FitzJames, 1.º Duque de Berwick — filho ilegítimo do rei Jaime II de Inglaterra
 Jaime Fitz-James Stuart, 2.º Duque de Berwick
 Jaime Fitz-James Stuart, 3.° Duke de Berwick
 Jaime, Duque de Segóvia —  pretendente ao trono da França
 Jaime I, Duque de Bragança
 Jaime I de Aragão — rei de Aragão
 Jaime II de Aragão — rei de Aragão e Sicílias
 Jaime de Orleães — duque de Orleães

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de história